Poqomam (volk), een Mayavolk in Guatemala en El Salvador
 Poqomam (taal), de taal van dat volk